USS Zeilin war der Name von

* USS Zeilin (DD-313), Zerstörer der Clemson-Klasse, Im Einsatz zwischen 1920 und 1930
 USS Zeilin (AP-9), ursprünglich SS Silver State später SS President Jackson. Durch die US-Navy 1940 erworben und 1942 als Truppentransporter in Dienst gestellt. Ausgemustert 1946